9-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2014 года в блице () прошёл 20 декабря в городе Хилверсюм (Нидерланды) под эгидой ФМЖД.

  — Александр Георгиев, 20 очков.
  — Александр Балякин, 18 очков.
  — Александр Шварцман, 18 очков.

Регламент 
13 туров по швейцарской системе

Таблицы

Ссылки 
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=1&kl=46&Id=4225&jr=15&afko=46&r=

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Хилверсюме
События 20 декабря
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Шашки в Нидерландах
Чемпионаты мира в Нидерландах